Апостольский нунций в Республике Корея — дипломатический представитель Святого Престола в Республике Корея. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Республике Корея была учреждена на постоянной основе 7 апреля 1949 года. Её резиденция находится в Сеуле.

В настоящее время Апостольским нунцием в Корее является архиепископ Альфред Ксереб, назначенный Папой Франциском 26 февраля 2018 года.

История 
Апостольская делегатура в Корее была учреждена 7 апреля 1949 года бреве A Missionibus longissime Папы Пия XII. До ранга Апостольской нунциатуры в Корее она была повышена 5 сентября 1966 года бреве Haud multum Папы Павла VI.

Апостольские нунции в Корее

Апостольские делегаты 
 Патрик Джозеф Бирн, M.M. — (7 апреля 1949 — 25 ноября 1950);
 Эгано Риги-Ламбертини — (28 декабря 1957 — 9 июля 1960 — назначен апостольским нунцием в Ливане);
 Саверио Дзупи — (26 октября 1960 — 31 января 1962 — назначен апостольским интернунцием в Пакистане);
 Антонио дель Джудиче — (18 апреля 1962 — 5 сентября 1966 — назначен апостольским нунцием).

Апостольские нунции 
 Антонио дель Джудиче — (5 сентября 1966 — 19 августа 1967 — назначен апостольским нунцием в Доминиканской Республике);
 Ипполито Ротоли — (2 сентября 1967 — 15 ноября 1972 — назначен апостольским про-нунцием в Эфиопии);
 Луиджи Доссена — (26 февраля 1973 — 24 октября 1978 — назначен апостольским про-нунцием в Нигере, Республике Верхняя Вольта, Кабо-Верде и Сенегале и апостольским делегатом в Мали, Гвинее-Бисау и Мавритании);
 Лучано Анджелони — (25 ноября 1978 — 21 августа 1982 — назначен апостольским нунцием в Ливане);
 Франческо Монтеризи — (24 декабря 1982 — 20 июня 1987);
 Иван Диас — (20 июня 1987 — 16 января 1991 — назначен апостольским нунцием в Албании);
 Джон Булайтис — (30 ноября 1991 — 25 марта 1997 — назначен апостольским нунцием в Албании);
 Джованни Баттиста Морандини — (23 апреля 1997 — 6 марта 2004 — назначен апостольским нунцием в Сирии);
 Эмиль-Поль Шерриг — (22 мая 2004 — 26 января 2008 — назначен апостольским нунцием в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции);
 Освальдо Падилья — (12 апреля 2008 — 15 сентября 2017);
 Альфред Ксереб — (26 февраля 2018 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Южной Корее.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Корее на gcatholic.org;
 Апостольская нунциатура в Корее на Catholic-hierarchy.org;
 Бреве A Missionibus longissime, AAS 42 (1950), p. 327;
 Бреве Haud multum, AAS 58 (1966), p. 875.

Корея